César du meilleur film documentaire
 César du meilleur court métrage documentaire